Мелекеок (палау Melekeok) — населённый пункт в Палау, административный центр штата Мелекеок. Расположен на восточном побережье крупнейшего острова страны — Бабелтуап. Является самым восточным населённым пунктом в Палау. 

В двух километрах к северо-западу от деревни находится город Нгерулмуд, ставший столицей Палау в октябре 2006 года. Из деревни хорошо видно здание местного Капитолия.

Галерея

Примечания 

Столицы штатов Палау